Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Chris Lewis e Van Winitsky che hanno battuto in finale José Luis Clerc e Belus Prajoux 6–4, 3–6, 6–0.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Víctor Pecci (primo turno)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (quarti di finale)

 Chris Lewis /  Van Winitsky (campioni)
 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1978